Ред Оук има више значења:
 Ред Оук (Ајова)
 Ред Оук (Тексас)
 Ред Оук (Оклахома)
 Ред Оук (Северна Каролина)